Robert Tobler ist der Name folgender Personen:

* Robert Tobler (Politiker) (1901–1962), Schweizer Politiker
 Robert Tobler (Kampfsportler) (1902–1983), Schweizer Jiu-Jitsu-Kämpfer 
 Robert Tobler (Schriftsteller) (1937–2019), Schweizer Schriftsteller